Бекир Расим (роден на 26 декември 1994 г.) е български футболист, полузащитник, състезаващ се за отбора на Поморие.

Кариера 
Роден във Варна, Расим израства в село Медовец, община Дългопол. На 14-годишна възраст започва да тренира футбол в школата на Черно море.

Успехи 
 Черно море
 Купа на България (1): 2014–15

Статистика 
Към 6 юни 2016 г.

Източници

Външни препратки 
 Профил на sportal.bg 

Български футболисти
Футболисти на Черно море (Варна)
Футболисти на Поморие
Българи от турски произход